Feliks Daszyński (1863–1890) – działacz socjalistyczny, publicysta, brat Ignacego
 Feliks Daszyński (1898–1940) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, inżynier geolog, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)

Przypisy